Le nom de Gouvernement de Londres peut désigner :
 Le gouvernement de l'Angleterre ou du Royaume-Uni ;
 Différents gouvernements en exil à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, dont :
 Le gouvernement belge en exil, du  au  ;
 La France libre, gouvernement en exil de la République française de 1940 à 1943 (remplacée ensuite à Alger par le Comité français de Libération nationale) ;
 Le gouvernement grec en exil (1941-1944), entre 1941 et 1943 ;
 Le gouvernement luxembourgeois en exil ;
 Le gouvernement norvégien en exil, du  au  ;
 Le gouvernement néerlandais en exil ;
 Le gouvernement polonais en exil, à partir de  (après la défaite française) jusqu'au  ;
 Le gouvernement provisoire tchécoslovaque ;
 Le gouvernement yougoslave en exil.

Homonymie de gouvernement